Пиједра Агухереада има више значења:

 Пиједра Агухереада (Мазатлан Виља де Флорес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пиједра Агухереада (Армадиљо де лос Инфанте), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику